Aeroporto di Oslo-Gardermoen – principale aeroporto di Oslo a 50 km a nord-est della città
Aeroporto di Oslo-Torp – a 110 km a sud di Oslo
Aeroporto di Oslo-Rygge – a 64 km a sud di Oslo
Aeroporto di Oslo-Fornebu – a 10 km a sud-ovest di Oslo, attivo fino al 1998